Фторид урана — химическое соединение урана с фтором:
 Фторид урана(III)
 Фторид урана(IV)
 Фторид урана(V)
 Фторид урана(VI)
 Нонафторид диурана UF
 Гептадекафторид тетраурана UF